Palmstrøm ist der Familienname folgender Personen:
 Finn Palmstrøm (1903–1987), norwegischer Jurist
 Henrik Palmstrøm (1900–1998), norwegischer Versicherungsmathematiker und Statistiker
 Rolf Palmstrøm (1893–1975), norwegischer Armeeoffizier